Il deserto rosso, een Italiaanse dramafilm uit 1964
 Red Desert (Wyoming), een woestijn in de Amerikaanse deelstaat Wyoming
 Rode Woestijn (Zuid-Afrika), een woestijn in Zuid-Afrika